Забродино — село в Тальменском районе Алтайского края. Входит в состав Луговского сельсовета.

География 
Расположено на левом берегу реки Чумыш. Абсолютная высота — 134 метра над уровнем моря.

История 
Основано в 1700 году. В 1926 году в деревне Забродиной имелось 256 хозяйств и проживало 1290 человек (636 мужчин и 654 женщины). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовала школа I ступени. В административном отношении являлась центром Забродинского сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 88 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района